Arc steht für:
 Arc (Album), Soundcollage von Neil Young (1991)
 Arc (Programmiersprache), ein LISP-Dialekt
 Kathleen Arc (Kathleen Louise Doyle; 1939–2006), US-amerikanische Schauspielerin

Flüsse:
 Arc (Mittelmeer), Fluss in Südfrankreich
 Arc (Isère), Nebenfluss der Isère, im Département Savoie

Gemeinden in Frankreich:
 Arc-en-Barrois, im Département Haute-Marne
 Arc-et-Senans, im Département Doubs
 Arc-lès-Gray, im Département Haute-Saône
 Arc-sous-Cicon, im Département Doubs
 Arc-sous-Montenot, im Département Doubs
 Arc-sur-Tille, im Département Côte-d’Or

ARC steht für:
 ARC Europe bzw. ARC Transistance, ein Zusammenschluss führender europäischer Verkehrsclubs
 Access to the Region’s Core, Tunnelprojekt im Großraum New York, siehe ARC-Tunnel
 Accounting Regulatory Committee, Regelungsausschuss für Rechnungslegung der Europäischen Kommission zur Anerkennung der International Financial Reporting Standards
 Act against Restraints of Competition, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), internationale Bezeichnung
 Action Régionale Corse, erste korsisch-nationalistische Separatistenorganisation, gegründet 1967
 Advanced Resource Connector, Grid-Middleware des Nordugrid
 Advanced RISC Computing, Spezifikation
 AIDS-related complex, Symptomkomplex in der Medizin, siehe AIDS #AIDS_Related_Complex_(ARC)
 Airworthiness Review Certificate, Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit eines Luftfahrzeugs nach EASA-Norm
 Alaska Road Commission, ehemalige Kommission in Alaska
 Alien Registration Card, Identitätskarte der Republik Korea für ansässige Ausländer
 Alpine Rugby Championship, Österreichisch-slowenischer Rugbyverband
 American Record Corporation, amerikanisches Schallplattenlabel
 American Red Cross, nationale Rotkreuz-Gesellschaft in den USA
 American Roll-on Roll-off Carrier, US-amerikanische Reederei, die u. a. für die US Army tätig ist
 Ames Research Center, Forschungszentrum der US-Raumfahrtbehörde NASA
 Animation, Recherche, Confrontation, Abteilung für Zeitgenössische Kunst des Musée d’art moderne de la Ville de Paris
 Anti Reflective Coating, Antireflexionsschicht in der Optik/Fotolithografie, siehe Antireflexbeschichtung
 ARC (Dateiformat), Archivdatei mit der Dateinamenserweiterung .arc
 Flughafen Arctic Village, Flughafen in Alaska, USA (IATA-Code)
 Armée Révolutionnaire du Congo, der militärische Arm der Bewegung 23. März
 Association pour la Recherche sur le Cancer, Vereinigung zur Krebsforschung in Frankreich
 Atlantic Rally for Cruisers, Amateurregatta über den Atlantik
 Audio Return Channel, Audiorückkanal vom TV zum AV-Receiver, eingeführt mit HDMI 1.4
 Augmentation Research Center, Abteilung des SRI International
 Australian Research Council, australische Forschungsfördereinrichtung
 Austrian Rallye Challenge, zweite Liga der österreichischen Rallyeszene
 Austrian Research Centers, außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Österreich, heute Austrian Institute of Technology
 Authenticated Received Chain, Protokoll zur Authentifizierung von E-Mails
 Automatic Reference Counting, in Xcode 4.2.1 neu eingeführtes Programmiertool
 Automatic Relay Computer, früher Computer von Andrew D. Booth, siehe APEXC #Vorgänger
 Automatic Route Calling, Selbststellbetrieb, bei Eisenbahnen
 Aviation royale du Canada, die Luftstreitkräfte Kanadas

AR-C steht für:
 Buenos Aires, autonome Stadt in Argentinien nach ISO 3166-2

arc steht für:
 Aramäische Sprachen, Sprachencode nach ISO 639-2 und 639-3
 arc welding, Lichtbogenschweißen
 Arkusfunktionen in der Mathematik

Siehe auch:
 Arc de cercle
 Des Arc
 ARC-Syndrom

Abkürzung